Diocles de Magnèsia (en grec antic Διοκλῆς) fou un escriptor grec autor de l'obra titulada ἐπιδρομὴ τῶν φιλοσόφων, i d'un segon llibre sobre les vides d'alguns filòsofs (περὶ βίων φιλοσόφων), dels quals sembla que Diògenes Laerci es va servir per redactar la seva obra.

Referències 

Logògrafs de l'antiga Grècia
Persones de la província de Manisa
Escriptors turcs